Rumunjska:
 Vulturești (Argeș, Rumunjska), u županiji Argeș
 Vulturești (Olt, Rumunjska), u županiji Olt
 Vulturești (Suceava, Rumunjska), u županiji Suceava
 Vulturești (Vaslui, Rumunjska), u županiji Vaslui